
Termin -{BFPP}- ima više značenja.
 GPR56, G protein spregnuti receptor
 Bilateralna frontoparijetalna polimikrogirija, genetički poremećaj